Brit Schalom steht für:

 Brit Schalom, politischer Verband
 Brit Schalom (Zeremonie), Namensgebungszeremonie